Ел Синалоа има више значења:

 Ел Синалоа (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синалоа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синалоа (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику